Футбольная лига Англии 1899/1900 () — 12-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 18 клубов. Чемпионом Англии в пятый раз в своей истории стал клуб «Астон Вилла». Второй дивизион выиграл «Уэнсдей».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1899/1900 на сайте RSSSF.com

1899
Футбол в Англии в сезоне 1899/1900